Ingvar Carlsson može se odnositi na: 
 Ingvar Carlsson (političar), švedski političar, bivši švedski premijer
 Ingvar Carlsson (reli-vozač), švedski reli-vozač
 Ingvar Carlsson (hokejaš, švedski hokejaš